Dimitar Dimitrov (bolgár: Димитър Димитров) (1959. június 9. –) bolgár nemzetközi labdarúgó-játékvezető. Beceneve kovboly.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának játékvezetője lett. A bolgár Labdarúgó-szövetség (LSZ) 2007-ben sorozatos tévedéseiért felfüggesztette működését. 2008. augusztus 25-én három társával sajtótájékoztatót tartott, ahol ismertették a LSZ vezetőinek utasítását, hogy manipulálják a mérkőzéséket. Ivan Lekov sportvezetőt, korábbi játékvezetőt 2009 szeptemberében letartóztatták.

Nemzetközi játékvezetés 
A Bolgár labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 1986-ban terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett. A bolgár nemzetközi játékvezetők rangsorában, a világbajnokság-Európa-bajnokság sorrendjében többedmagával a 21. helyet foglalja el 1 találkozó szolgálatával. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2006-ban búcsúzott.

Európa-bajnokság 
Az európai-labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Német Szövetségi Köztársaságba a VIII., az 1988-as labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB játékvezetőként foglalkoztatta.

Nemzetközi kupamérkőzések

UEFA-kupa

Források 

 

Bolgár labdarúgó-játékvezetők
1959-ben született személyek
Élő személyek